Río Segundo (departement), departement in de Argentijnse provincie Córdoba
Río Segundo (Córdoba), plaats in de Argentijnse provincie Córdoba